Viktor Josifovič Gordjuk (), ruski hokejist, * 11. april 1970, Odincovo, Rusija.

Gordjuk je večino kariere igral v sovjetski oziroma ruski ligi za klube Krila Sovjetov, Salavat Julajev Ufa, Dinamo Moskva, HK MVD, Himik Voskresensk, Lada Toljati in SKA St. Petersburg. Leta 1990 je bil kot 142. izbran na NHL naboru s strani kluba Buffalo Sabres, za katerega je odigral 26 tekem v sezonah 1992/93 in 1993/94. Ob tem je pet sezon igral še za klub Düsseldorfer EG v nemški ligi.

Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na Kanadskem pokalu 1991, kjer je z reprezentanco osvojil osmo mesto, sam pa je dosegel dve podaji na petih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 8
| 3
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 26
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 41
| 5
| 1
| 6
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 48
| 11
| 4
| 15
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 91
|
| 5
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 46
| 12
| 10
| 22
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 91/92
|
| 36
| 15
| 5
| 20
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 92/93
|
| 35
| 11
| 14
| 25
|
| 8
|
| 17
| 9
| 9
| 18
|
| 4
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 92/93
|
| 16
| 3
| 6
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 93/94
|
| 74
| 28
| 39
| 67
|
| 26
|
| 4
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|-
| Buffalo Sabres
| NHL
| 93/94
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Los Angeles Ice Dogs
| IHL
| 95/96
|
| 68
| 17
| 44
| 61
|
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 95/96
|
| 13
| 4
| 4
| 8
|
| 6
|
| 22
| 4
| 6
| 10
|
| 14
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 96/97
|
| 47
| 20
| 16
| 36
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 97/98
|
| 49
| 14
| 17
| 31
| +2
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 98/99
|
| 65
| 36
| 59
| 95
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška 2. liga
| 99/00
|
| 61
| 26
| 41
| 67
|
| 99
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 00/01
|
| 60
| 17
| 13
| 30
| -13
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Salavat Julajev Ufa
| Ruska liga
| 01/02
|
| 18
| 1
| 5
| 6
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 01/02
|
| 29
| 8
| 9
| 17
| +5
| 45
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 02/03
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska liga
| 02/03
|
| 29
| 4
| 4
| 8
| -5
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Ruska 2. liga
| 03/04
|
| 54
| 17
| 19
| 36
| +33
| 24
|
| 13
| 1
| 6
| 7
| +3
| 0
|-
| HK MVD
| Ruska 2. liga
| 04/05
|
| 51
| 13
| 22
| 35
| +12
| 32
|
| 13
| 3
| 7
| 10
| +2
| 6
|-
| Krila Sovjetov
| Ruska 2. liga
| 05/06
|
| 38
| 10
| 19
| 29
| +4
| 16
|
| 17
| 5
| 5
| 10
| -5
| 40
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska 2. liga
| 06/07
|
| 44
| 16
| 26
| 42
| +19
| 56
|
| 14
| 6
| 12
| 18
| +6
| 18
|-
| Lada Toljati
| Ruska 3. liga
| 07/08
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lada Toljati
| Ruska liga
| 07/08
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Ruska 2. liga
| 07/08
|
| 35
| 10
| 23
| 33
| +13
| 28
|
| 14
| 2
| 4
| 6
| +1
| 10
|-
| Himik Voskresensk
| KHL
| 08/09
|
| 38
| 9
| 11
| 20
| -3
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| KHL
| 08/09
|
| 13
| 3
| 1
| 4
| 0
| 24
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1078
| bgcolor="#7FFF00" | 322
| bgcolor="#7FFF00" | 428
| bgcolor="#7FFF00" | 750
| bgcolor="#7FFF00" | +65
| bgcolor="#7FFF00" | 691
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 120
| bgcolor="#7FFF00" | 33
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 84
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 100
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Buffalo Sabres)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1990
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Buffalo Sabres
Hokejisti Los Angeles Ice Dogs
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti Salavat Julajev Ufa
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti HK MVD
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti Lada Toljati
Hokejisti SKA St. Petersburg